Појам  може да се односи на:
Кингс колеџ (Кембриџ),
Кингс колеџ (Лондон),